Студеницька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Студеницька волость — Переяславського повіту Полтавської губернії;
 Студеницька волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.